Summerhill Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Summerhill Township (Cambria County, Pennsylvania)
 Summerhill Township (Crawford County, Pennsylvania)